Merin ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Merin (1521–1615), Naturforscher, Philosoph
 Moshe Merin (1906–1943), Vorsitzender des Judenrates in Sosnowitz
 Oto Bihalji-Merin (1904–1993), jugoslawischer Maler und Kunsthistoriker
 Yvonne Merin (1921–2012), deutsche Schauspielerin

Merín steht für
 Laguna Merín, See in Uruguay
 Lago Merín Ort in Uruguay 

Měřín steht für
 Měřín, Stadt in Tschechien